Supercoppa spagnola 2002 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa spagnola 2002 – torneo di pallavolo maschile